No-Brainer або No Brainer () може означати:
  — 12-й епізод телесеріалу Межа.
 It's a No-Brainer — епізод програми «Містер Шоу з Бобом і Дейвом».
 No Brainer — пісня 2018 року DJ Khaled.
 No Brainer — фільм 2008 року радіошоу .